

Саркуз — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Саркуз — станційне селище, Кізнерський район, Удмуртія
 Саркуз — залізнична станція на залізниці Казань-Єкатеринбург